L'oro di Napoli, libro del 1947 scritto da Giuseppe Marotta.
L'oro di Napoli, film del 1954 diretto da Vittorio De Sica.